Ann De Greef (activiste)
 Ann De Greef (handbalster)
 Ann De Greef (wielrenster)